Petar Petrov (né en 1955), athlète bulgare, médaillé olympique.
 Petar Petrov (né en 1961), footballeur bulgare.
 Petar Petrov, couturier.
 Petar Petrov, poète bulgare.